Упа́гда — топоним:
 Упагда — водомерный пост в районе имени Полины Осипенко, Хабаровский край.
 Упагда — река в районе имени Полины Осипенко, Хабаровский край.